Лі Техун  (, 5 лютого 1992) — південнокорейський тхеквондист, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

південнокорейські тхеквондисти
Південнокорейські срібні олімпійські медалісти
Південнокорейські бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Сеула